Ла́рцев — фамилия. Известные носители:

 Ларцев, Сергей Семёнович (1935—2015) — заслуженный военный лётчик СССР.

 Ларцева, Наталья Васильевна (1930—2017) — журналист, писатель. Заслуженный работник культуры Карельской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный журналист РФ.